A magyar történelem során több Tóth és Thót nevű család fordult elő, ezek közül a jelentősebbek a teljesség igénye nélkül a következők:

Tóth családok
 árkosi Tóth család
 barátosi Tóth család
 csáfordi Tóth család
 csomafáji Tóth család
 csöglei Tóth család
 fejéregyházi Tóth család
 fejérgyarmati Tóth család
 felsőeőri Tóth család
 martonfalvi Tóth család
 nyárádszentlászlói Tóth család
 sarkadi Tóth család
 simaházi Tóth család
 sófalvi Tóth család
 szalontai Tóth család
 székelyi nemes és báró Tóth család
 szentannai Tóth család
 szomszédvári Tóth család
 szopori Tóth család
 vialkai Tóth család

Thót családok
 kisújlaki Thót család
 nyárádkarácsonfalvi Thót család